

Cinema 
 Beniamino (Benji) – film del 1974 diretto da Joe Camp
 Benji – film del 2018 diretto da Brandon Camp

Musica 
 Benji – album dei Sun Kil Moon del 2014

Onomastica 
 Benji – ipocoristico inglese del nome proprio di persona italiano maschile Beniamino

Personaggi 
 Beniamino (Benji) – cane protagonista di una serie di film dal 1974 al 2004 diretti da Joe Camp
 Benjamin Price – personaggio del manga e anime Holly e Benji